L'AFC ranking o coefficiente AFC, a livello calcistico, è un sistema utilizzato dall'AFC introdotto nel 2014 per classificare le squadre impegnate nei tornei continentali: le nazionali e i club.

Per classificare le squadre di club e per decidere quante di queste, all'interno di ogni campionato nazionale, potranno avere accesso diretto, o indiretto attraverso i preliminari, alla AFC Champions League o alla Coppa dell'AFC, viene realizzata una speciale classifica per ogni campionato nazionale.

Allo stesso modo è stato introdotto nel calcio femminile per classificare le squadre di club e decidere quante, all'interno di ogni campionato nazionale, potranno accedere alla AFC Women's Club Championship. Ulteriormente è applicato nel calcio a 5.

Coefficiente per club 
Il coefficiente AFC per le squadre di club è determinato dai risultati ottenuti da ogni squadra nelle competizioni asiatiche delle ultime quattro stagioni. Il punteggio totale si ottiene sommando ai punti conquistati da ogni squadra un coefficiente fisso, pari al 20% (33% prima del 2009) del coefficiente nazionale relativo alla stagione in corso.

Dalla stagione 2021/2022 la Confederazione asiatica di calcio (AFC) ha rivisto il metodo di calcolo per la classifica delle competizioni per club 2021 e 2022 a seguito della decisione del Comitato Esecutivo AFC di rivedere il formato per le due stagioni della AFC Champions League e della Coppa AFC. Di conseguenza, è stato deciso di assegnare 1,5 punti o 0,5 punti aggiuntivi a ciascuna squadra partecipante che avanza a ciascuna fase della fase a eliminazione diretta rispettivamente di AFC Champions League e AFC Cup, poiché non si tratta più di una partita con andata e ritorno (prima 3 agli ottavi e 1 dai quarti in poi per la Champions League mentre 1 agli ottavi e 0,333 dai quarti in poi in AFC Cup). Inoltre, il numero massimo di partite che un club partecipante deve giocare per diventare il campione dell'AFC Cup 2021 varia a seconda della zona e del gruppo, mentre il numero massimo di punti che un club partecipante all'AFC Champions League può ottenere, senza i punti di qualificazione aggiuntivi, è fissato a 30 punti su 10 partite.

Immutati sono i punti guadagnati dalla fase a gironi in avanti per le squadre di AFC Champions League, ovvero da ogni squadra sono calcolati nella misura di 3 per ogni vittoria e 1 per ogni pareggio (1,5 e 0,5 nelle qualificazioni e negli spareggi), cui vanno aggiunti i seguenti bonus anch'essi immutati:
 1,5 punti per la partecipazione ai play-off della Champions League;
 3 punti per la partecipazione ai gironi della Champions League;

Per la Coppa dell'AFC i punti assegnati sono stati variati considerando le partite da disputare per essere campioni, quindi si è cercato di uniformarli con il seguente metodo dai gironi in poi:

Per le vittorie:
 2,5 punti per ogni vittoria nella Coppa AFC con 4 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 2 punti per ogni vittoria nella Coppa AFC con 5 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 1,67 punti per ogni vittoria nella Coppa AFC con 6 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 1,43 punti per ogni vittoria nella Coppa AFC con 7 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 1,25 punti per ogni vittoria nella Coppa AFC con 8 partite nella fase ad eliminazione diretta;
Per i pareggi:
 0,83 punti per ogni pareggio nella Coppa AFC con 4 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 0,67 punti per ogni pareggio nella Coppa AFC con 5 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 0,56 punti per ogni pareggio nella Coppa AFC con 6 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 0,48 punti per ogni pareggio nella Coppa AFC con 7 partite nella fase ad eliminazione diretta;
 0,42 punti per ogni pareggio nella Coppa AFC con 8 partite nella fase ad eliminazione diretta;

Nei turni preliminari restano invece invariati i punteggi assegnati, che sono nella misura di:

 0,5 punti per la partecipazione ai play-off della Coppa dell'AFC;
 0,5 e 0,167 punti rispettivamente per la vittoria e per il pareggio.

La classifica attuale 
Si elencano le migliori 69 squadre classificate dalla AFC in base alle statistiche elaborate dopo il 22 agosto 2022, che definiscono la graduatoria valida per la stagione 2023.

Coefficiente per campionati nazionali 
Il coefficiente AFC per i campionati nazionali è stilato per determinare quante squadre di club possono prendere parte alla AFC Champions League ed alla Coppa dell'AFC.

I coefficienti vengono calcolati con una media: dividendo il totale dei punti ottenuti per il totale dei club di quella federazione partecipanti alle due competizioni di quella stagione. La cifra che si ottiene viene sommata a quella delle precedenti tre stagioni per calcolare il coefficiente. Quando due nazioni hanno lo stesso coefficiente, la federazione con il coefficiente più alto nella stagione più recente viene posizionata davanti.

Vertice storico 
Da quando fu introdotto nel 2014 e sino al 2016, le partite nella fase di qualificazione non venivano conteggiate e la classifica per paese si basava esclusivamente sul numero di punti diviso per il numero di squadre partecipanti. La classifica era composta dal 70% di punti club e dal 30% di punti FIFA. Dal 2017 al 2018, anche le partite in fase di qualificazione vengono conteggiate e sommate ai punti di un paese. Inoltre la classifica è composta per il 90% da punti club e per il 10% da punti FIFA. Infine, a partire dalle classifiche 2019, la classifica è composta al 100% da punti club mentre i punti FIFA della nazionale non sono più considerati.

Qui di seguito viene inserito, in ordine decrescente, il numero di anni in cui un campionato affiliato all'AFC è stato inserito al vertice:

La seguente classifica indica i tre campionati posizionati al vertice del ranking in ogni periodo quinquennale a partire dal 2014, anno di introduzione del ranking.

Classifiche

La classifica valida per l'anno 2021 
Si presenta ora la classifica aggiornata alla fine della stagione 2021. La presente graduatoria stabilisce i posti AFC assegnati a ciascun campionato nazionale nella stagione 2021, individuando quindi la griglia di partenza delle coppe asiatiche nell'annata 2023-2024.

La stagione 2020 non ha assegnato punti per la classifica a causa della cancellazione della Coppa AFC 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

NOTA: le squadre in corsivo dovranno affrontare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi, quelle in piccolo solo un turno. In grassetto il punteggio migliore riferito a quelli delle altre nazioni nella stessa annata.

La classifica valida per l’anno 2022-2023 
Si presenta ora la classifica aggiornata al 22 agosto 2022. La presente graduatoria stabilisce i posti AFC assegnati a ciascun campionato nazionale nella stagione 2022, individuando quindi la griglia di partenza delle coppe asiatiche nell'annata 2024-2025, secondo il nuovo metodo di assegnazione dei punti. 

Le prime 12 nazioni per posizione regionale (Regione Est e Regione Ovest) portano club nell'AFC Champions League, ma le prime 5 per posizione regionale non possono portare club nella Coppa dell'AFC da regolamento di quest'ultima competizione. tuttavia sono programmati cambiamenti che porteranno le coppe continentali da 2 a 3.

La stagione 2020 non ha assegnato punti per la classifica a causa della cancellazione della Coppa AFC 2020 per la pandemia di COVID-19, per questo motivo la stagione non viene considerata.

NOTA: le squadre in corsivo dovranno affrontare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi, quelle in piccolo solo un turno.

Attenzione: le prime 9 nazioni del ranking, assieme alla Thailandia, hanno ancora delle squadre nella AFC Champions League, mentre Vietnam, Tagikistan, India, Kuwait, Bahrain, Indonesia e Oman hanno ancora delle squadre nella Coppa dell'AFC, quindi le statistiche possono variare.

Note

Collegamenti esterni 

 

AFC Champions League
Terminologia calcistica